Кипър участва във всички олимпийски игри след 1980 година.

Първият олимпийски медал за Кипър е сребърният медал на Павлос Контидес в клас „Лейзър“ на състезанията по ветроходство на Летните олимпийски игри в Лондон през 2012 година.  Първият кипърски участник в модерните олимпийски игри е Анастасиос Андреу, състезавал се на първата олимпиада през 1896 година за Гърция. По това време Кипър е британска колония.

Севернокипърската турска република не е призната от Международния олимпийски комитет.  Всички кипърски олимпийци трябва да се състезават за Република Кипър. Затова тези, които не могат или не желаят да се състезават под знамето на Република Кипър се състезават под знамето на Турция,  или за друга държава.

Таблици с медали

Летни олимпийски игри

Зимни олимпийски игри

Медали по спорт

Източници 

Страни на олимпийските игри
Спорт в Кипър